De Jukola is de grootste oriëntatieloopestafette van de wereld en wordt sinds 1949 jaarlijks in de tweede week van juni gehouden in Finland. Het is een 7-mans estafette die 's nachts begint en doorgaat tot de volgende ochtend. In 1978 ging de Venla-estafette voor damesteams van start, bestaande uit vier loopsters. De dames lopen dezelfde dag als de heren, maar dan overdag.

In 2005 deden er meer dan 1300 teams mee aan de Jukola en meer dan 800 aan de Venla-estafette. Er deden clubs van 25 landen mee aan de wedstrijd.

De naam komt van het klassieke Finse boek Zeven broers van Aleksis Kivi. Het logo werd ontworpen door de kunstenaar Totti Noisniemi.

Plaats van de Jukola

Winnaars Jukola

Winnaars Venla

Meest succesvolle Clubs

Jukola

Externe links
 Jukola estafette

Oriëntatieloopwedstrijd
Sportevenement in Finland